Бузе, Фридрих Александр (1821—1898) — прибалтийский ботаник, систематик живой природы
 Бузе — коммуна во Франции, департамент Шер
 Саша Бузе — псевдоним российского рэп-исполнителя и автора песен, более известного как GONE.Fludd.

См. также 
 Бузе Дириба (род. 1994) — эфиопская легкоатлетка